USS Bonefish je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Bonefish (SS-223) 
 USS Bonefish (SS-582)

Bonefish